— японская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро (1997, 1998, 2004), бронза (1999).
 : серебро (, ).
 Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: серебро (2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии